Владимир Гранов:
 Гранов, Владимир Александрович (1924—2000) — французский психоаналитик русского происхождения.
 Гранов, Владимир Витальевич (род. 1957) — российский актёр, режиссёр, каскадёр.